Плэмэдялэ — румынская фамилия.
 Плэмэдялэ, Александр Михайлович (1888—1940) — бессарабский скульптор и педагог.
 Плэмэдялэ, Леонид (в монашестве Антоний; 1926—2005) — епископ Румынской Православной Церкви, богослов, философ культуры, историк, писатель и эссеист.